Nicolás Fernández de Córdoba y de la Cerda (Madrid, 24 de mayo de 1682-Madrid, 19 de marzo de 1739), X duque de Medinaceli, IX duque de Feria, X duque de Segorbe, XI duque de Cardona, VIII duque de Alcalá de los Gazules, VII marqués de Villalba, IX marqués de Priego, VII marqués de Montalbán, VII marqués de Villafranca, XI marqués de Pallars, XI marqués de Denia, XI marqués de Tarifa, VI marqués de Alcalá de la Alameda, IX marqués de Comares, XI conde de los Molares, XVII conde de Prades, XIV conde de Ampurias, XVI conde de Buendía, IX conde de Santa Gadea, XV vizconde de Villamur, XV barón de Entenza,

Biografía 
Era hijo segundo de Luis Mauricio Fernández de Córdoba y Figueroa, VII marqués de Priego y VII duque de Feria, entre otros títulos, y de Feliche María de la Cerda, hermana del IX duque de Medinaceli. Muerto su hermano Manuel a los 21 años, heredó los títulos de la familia en 1700.

Sirvió como menino-bracero de la reina consorte española Mariana de Neoburgo y luego como gentilhombre de cámara de Felipe V. En 1714 fue elegido por este monarca embajador extraordinario para llevar la joya y recibir en su nombre a la nueva esposa real, Isabel de Farnesio, a quien además sirvió como mayordomo y caballerizo mayor.

El 10 de enero de 1724 recibió de Luis I de España la condecoración del Collar del Toisón de Oro.

En línea con sus actuaciones en favor de las obras religiosas, dotando de iglesias, capillas y oratorios a varios de sus señoríos, el 7 de mayo de 1727 Nicolás autorizó el establecimiento de la Orden capuchina en El Puerto de Santa María.

Descendencia 
Casó el 30 de septiembre de 1703, en Madrid, con su prima hermana Jerónima María Spínola y de la Cerda, y tuvo cinco hijos:

 Luis Antonio (1704-1768), que heredó sus posesiones.
 Juan de Mata (1723-1777), casado con Ana Sarmiento de Córdoba, VI condesa de Salvatierra.
 Buenaventura (1724-1777), cardenal de la Iglesia católica y Patriarca de las Indias Occidentales.
 María Feliche (1705-1748), casada con José de Guzmán y Guevara, XIII conde de Oñate.
 Teresa Francisca (1713-1757), casada con Antonio Álvarez de Toledo, IX marqués de Molina.

Véase también 
 Juan Francisco de la Cerda.
 Pedro de Alcántara Fernández de Córdoba.

Referencias 

Duques de Medinaceli
Gentileshombres de Cámara del Rey de España
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid